Afton (Iowa)
 Afton (Minnesota)
 Afton (Nova York)
 Afton (Oklahoma)
 Afton (Wyoming)
 Gycklarnas Afton, pel·lícula sueca dirigida per Ingmar Bergman estrenada el 1953.